Matysiak ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Matysiak (* 1984), polnischer Radrennfahrer
 Gunnar Matysiak, deutscher Maler, Grafiker und Illustrator 
 Walter Matysiak (1915–1985), deutscher Maler und Grafiker